«Злой Дух» — российская рэп-группа из Казани, образованная в 1997 году.

Состав группы неоднократно менялся, при этом бессменным участником проекта всегда оставался лидер группы и автор всех слов и музыки — Вадим «Злой» Ибрагимов. На первом альбоме его напарником по группе был Дмитрий «Дух» Завалишин, на втором «Духа» сменил Радик «Раак» Мужиков, на третьем «Раака» сменил Линар «Добрый» Ризванов, а четвёртый альбом представляет из себя сольный альбом «Злого».

Было выпущено четыре альбома. В 1998 году был выпущен дебютный альбом «Выход в…», характерной чертой которого стали социальные темы и мрачная музыка в стиле хардкор-рэп. В 2003 году был выпущен второй альбом «800 км», в 2004 году — третий альбом «Старый альбом», а в 2005 году — четвёртый альбом «Путь пацана».

История

Злой и Дух 
Вадим Ибрагимов («Злой») и Дмитрий Завалишин («Дух») вместе выросли в одном дворе и учились в одном классе школы в Казани, позже вместе работали на заводе и на стройке. Впервые с хип-хопом они познакомились в 1992 году после просмотра видеоклипов на британском спутниковом телеканале Super Channel, транслируемым телекомпанией «Эфир». Подростки стали подражать дуэту Kris Kross, надев на себя одинаковые клетчатые рубашки на роспуск, бейсболки, джинсы и высокие фирменные кроссовки Reebok, которые они могли себе позволить, зарабатывая деньги своими руками.

Летом 1994 года они познакомились с Радиком Мужиковым («Раак») на его выпускном. Весной 1995 года Вадим ушёл служить в армию на два года, Радик поступил в ВУЗ, а Дмитрий собрал бригаду и ушёл в строительство. Во время службы в морском флоте в Санкт-Петербурге Вадим покупал аудиокассеты с рэпом у питерских «пиратов», и через год привёз в Казань коллекцию из 500 кассет. В это время Радик познакомился со старой казанской рэп-группой «Буран». В апреле 1997 года Вадим вернулся из армии и вместе с Дмитрием создал рэп-команду. По словам «Раака», Злой «будто сорвался с цепи, текста пёрли из него, как патроны из Калашникова, буквально за два дня он записал пару тем, а за ними было решено создать группу». За названием далеко идти не пришлось, имена участников идеально легли на концепцию группы. Изначально Вадим звал себя «ICE-Men», но после армии взял себе новый псевдоним — «Злой». Дмитрий подобрал себе аббревиатуру «I.D.», но позже «Раак» и «Злой» придумали ему новый псевдоним — «Дух», поскольку в тот момент он был увлечён спиритизмом и всякими невидимыми мирами. В качестве стиля группы был выбран хардкор-рэп, а тематикой песен была выбрана дворовая эстетика, но в отличие от других русских рэп-групп они избежали копирования западных гангстерских реалий и говорили о том, творится в обыденной жизни.

После пробных записей Казанский филиал студии «Союз» предложил сотрудничество. В своей статье от 2005 года «Дух» рассказал о записи первых двух песен, «Подставленный» и «Дури нет»:

«Злому» и «Духу» приходилось совмещать работу на стройке с работой по вечерам в студии. Альбом был полностью записан к весне 1998 года. После долгого совместного решения, под завершение записи первого альбома в группу был принят третий человек — «Раак», который принял участие в записи трёх треков: «Сироты», «Серые дни» и невошедший на альбом трек «Лето». Также не была записана песня «Сон», к которой уже была готова музыка и припев оперной певицы.

Дебютный альбом «Выход в…» был выпущен в 1998 году на местном филиале студии «Союз». В записи альбома приняли участие местные казанские рэперы Raak, «Сантифик», «Тима Газу» и «Торнадо». Музыку для альбома создал Вадим «Злой» Ибрагимов при участии диджея «Тима Газу» и гитариста Оскара Усманова («Ночь (Rmx)»). Альбом был выпущен тиражом в 500 экземпляров, 450 из которых купил сам «Злой» и раздал друзьям. По словам Духа, слово «Дух» в названии группы на первом альбоме было написано латиницей по инициативе Радика, который считал такое написание более креативным («Злой Dooh»).

Злой и Раак 
После выхода альбома «Дух» покинул группу. Такое решение он принял после первого выступления в Нижнем Новгороде, когда понял, что занимается не своим делом. Его место занял «Раак». «Злой Дух» активно выступал в клубах Казани. Приходили приглашения из других городов. На этом пути «Злой Дух» познакомился с единомышленниками из других городов. В конце 1999 года было образовано хип-хоп-объединение «Бурлаки на Волге», в которое вошли четыре команды: «Злой Дух» (Казань), «Буран» (Казань), «Белые братья» (Чебоксары) и «Типичный ритм» (Нижний Новгород). 27 ноября 1999 года группа выступила с песней «Река» на фестивале Rap Music в «МДМ».

В 2000 году шла плодотворная работа над записью второго альбома. Группа записала совместный трек с группой Каста — «К солнцу», вошедший на альбом «Объединённой Касты» «В полном действии». По словам «Злого», «Влади называл эту тему номером один на альбоме». Главный редактор портала Rap.ru, Андрей Никитин, назвал эту песню «настоящей бомбой для того времени» и «одним из андеграунд-хитов сезона». В 2000 году к команде присоединился третий участник — Макс из чебоксарской команды «Одержимые». В таком составе группа «Злой Дух» выступила на московском фестивале Adidas Streetball Challenge 8 сентября 2000 года. 20 декабря 2000 года группа выступила с песней «За забором» на фестивале Rap Music, но снова не заняла там призового места. Юрий Яроцкий из газеты «Коммерсантъ» написал о выступлении группы:

1 сентября 2001 года группа выступила с песней «За забором» на фестивале Adidas Streetball Challenge на площади Революции в Москве. В конце октября фирма «Квадро-диск» выпустила видеокассету с записью выступлений ведущих рэп-команд страны на акции Adidas Streetball Challenge-2001. 26 декабря 2001 года на лейбле «Квадро-диск» при поддержке подлейбла «Неотстой продакшн» был переиздан дебютный альбом «Выход в…». Были добавлены 3 бонус-трека, записанные в 2000 году. Позже «Неотстой продакшн» опубликовал новость о том, что группа не получила денег с его продаж, а также результатов самих продаж. По мнению белорусской «Музыкальной газеты», альбом получился мрачным и злым. В 2002 году Макс в силу большого расстояния между городами покинул группу.

8 апреля 2003 года на лейбле RAP Recordz был выпущен второй альбом — «800 км». По словам «Злого», запись второго альбома длилась 5 лет. Альбом был записан в период с 1998 по 2002 год. В записи альбома приняли участие рэперы «Ю.Г.», «Карандаш», D.O.B., «Тайм» (из группы «Буран»), «Белые братья» (Эл Который, Мухамор и Ленин), Макс, «Типичный ритм» (Фэнс и Вальтер), Nonamerz (Dime и Dr. N-Drey) и местные казанские рэперы Shureen, «Димон», «Сантифик» и «Славец». Музыку для альбома создал Вадим «Злой» Ибрагимов. По словам исполнительного продюсера лейбла RAP Recordz, альбом был продан в количестве 10 тысяч аудиокассет, которые в то время были основным носителем. Альбом был переиздан 15 июля 2004 года и вышел под серией «Хип-хоп-коллекция». Дистрибуцией переиздания альбома занималась компания «Монолит».

Злой и Добрый 
В 2002 году «Раак» стал отцом и хип-хоп как хобби отошло у него на второй план. Так в группе появился третий участник — Линар Ризванов («Добрый»). Вместе с ним «Злой» записал новый альбом. 25 марта 2004 года на лейбле RAP Recordz был выпущен третий по счёту альбом — «Старый альбом». В записи альбома приняли участие рэперы «Наглый порыв души» (Чебоксары), «Стимул» (Чебоксары), Sat (Краснодар), «Фэнс» (Нижний Новгород), «Бурлаки на Волге» и местные казанские рэперы «Татарик», «Мангуст», «Порыв Ветра», а также «Раак» («Интро»). Музыку для альбома создал Вадим «Злой» Ибрагимов. По словам «Злого», альбом получил такое название, потому что в нём много старых идей, воплощённых в реальность лишь недавно, а также есть пять старых треков.

В апреле 2004 года был создан лейбл «Злой Дух Фамилия», призванный найти и объединить молодые таланты Казани. Была открыта студия звукозаписи «Злой Звук Rec», на которой записывались артисты лейбла. 7 декабря 2004 года был издан сборник объединения «Злой Дух Фамилия» — «Тяжесть Волги». «Раак» снова вернулся к активной деятельности группы.

Злой 
20 октября 2005 года был выпущен сольный альбом «Злого» «Путь пацана» от имени группы «Злой Дух». В записи альбома приняли участие рэперы «Капа» (Самара), «Карандаш», «Ю.Г.», «Смоки Мо» и местные казанские рэперы «Злой Дух Фамилия», «Оригинал ЗДФ», «Клещ», «Добрый» и «Фомич». Музыку для альбома создал Вадим «Злой» Ибрагимов. По словам «Злого», название альбома — это его жизнь, то, через что он прошёл и через что предстоит пройти.

В 2005 году в интервью для портала Rap.ru на вопрос об искренности в текстах «Злой» ответил следующим образом:

В 2010 году Вадим Ибрагимов дал интервью порталу «Молодёжь Татарстана», где сообщил о том, что группа не распалась и работает над новым альбомом, однако «в последнее время не так много времени на музыку, да и желание заниматься неблагодарным делом становится всё меньше». Артист добавил, что на сегодняшний день в состав команды «З.Д.» входит он и Евгений Клещев, он же «Дядя Клещ», а остальные участники «по разным причинам покинули команду, да и музыку тоже».

22 апреля 2020 года на лейбле slushai music вышел сборник неизданных песен казанской хардкор-рэп-группы «Злой Дух» под названием «Неизданное», в который вошло 70 треков: демо-версии, оригинальные версии, рекламные промо-ролики, гостевые участия и записи живых выступлений с 1998 по 2014 год. Среди гостей на сборнике появились Bad Balance (ШЕFF, Купер и Al Solo), «Каста», «Ю.Г.», Da B.O.M.B., «Белые братья», «Типичный ритм», «25/17», «Район моей мечты» и другие.

В 2020 году рэп-группа «Злой Дух» была упомянута в статье «Музыкальная жизнь Казани» некоммерческой организации «Институт Музыкальных Инициатив» как артист с татарстанской пропиской, получивший широкую известность в последние три десятилетия.

Участники 
 Злой — лидер, основатель и идейный вдохновитель группы «Злой Дух». Автор всех слов и музыки. Настоящее имя — Вадим Ибрагимов. Родился 6 октября 1976 года. Во время записи первого альбома работал каменщиком. Женат на Ольге, имеет дочь Эвелину (2001).
 Раак — участник команды «Злой Дух», который вошёл в состав сразу после выхода дебютного альбома, и заменил ушедшего тогда Духа. По словам Злого, Раак написал всего пару куплетов. Настоящее имя — Радик Мужиков. Родился 5 ноября 1977 года. Окончил Казанский национальный исследовательский технический университет по специальности «программист» в 2000 году. В прошлом работал менеджером по продаже компьютеров.
 Дух — основатель группы «Злой Дух». Если бы не он, то коллектив «Злой Дух» имел бы другое название. В 1997 году сразу после выхода дебютного альбома покинул группу. Настоящее имя — Дмитрий Завалишин.
 Макс — участник команды «Злой Дух» (2000—2001).
 Добрый — участник команды «Злой Дух» (2004). Настоящее имя — Линар Ризванов. Окончил Казанский государственный университет по специальности «журналист».

Критика 
В 2004 году главный редактор портала Rap.ru, Андрей Никитин, подытожил, что «Старый альбом» придётся по вкусу поклонникам творчества «Злого Духа», ведь «Злой не обманул их ожиданий, не изменив стилю и записав фирменный „злой“ альбом».

В 2007 году главный редактор портала Rap.ru, Андрей Никитин, поместил альбомы «800 км» и «Путь пацана» в список главных альбомов русского рэпа.

В 2015 году портал Rap.ru сравнил старое творчество «Злого Духа» с тем, что сейчас делает «Рем Дигга» — «злые зарисовки о жизни провинции без прикрас».

В 2018 году портал Rap.ru назвал альбом «Выход в…» крепкой остросоциальной пластинкой от людей, которые понимали, о чём говорят.

Рейтинги 
В 2004 году альбом «800 км» занял пятое место в номинации «Лучший альбом 2003 года» на первой ежегодной церемонии Hip-Hop.Ru Awards 2003 по результатам голосования пользователей сайта Hip-Hop.Ru.

В 2005 году альбом «Старый альбом» занял 13 место в номинации «Лучший хип-хоп-альбом 2004 года» на второй ежегодной церемонии Hip-Hop.Ru Awards 2004 по результатам голосования пользователей сайта Hip-Hop.Ru.

В 2006 году альбом «Путь пацана» занял 10 место в номинации «Лучший хип-хоп-альбом 2005 года» на третьей ежегодной церемонии Hip-Hop.Ru Awards 2005 по результатам голосования пользователей сайта Hip-Hop.Ru.

Дискография 
Студийные альбомы
 1998 — «Выход в…» («Союз»)
 2003 — «800 км» (RAP Recordz)
 2004 — «Старый альбом» (RAP Recordz)
 2005 — «Путь пацана» (RAP Recordz)

Переиздания
 2001 — «Выход в…» («Квадро-диск»)
 2004 — «800 км» (серия «Хип-хоп-коллекция») (RAP Recordz)

Компиляции
 2006 — «MP3 коллекция» (RAP Recordz)
 2020 — «Неизданное» (slushai music) (интернет-релиз)

В составе других групп
 2004 — «Тяжесть Волги» (в составе группы «Злой Дух Фамилия») (ZDF Media)

Чарты и ротации
С 2003 по 2004 год песни «За забором», «На фоне темноты», «Сыны своей страны_1», «Бурлаки на Волге» и «Болезнь» группы «Злой Дух» прозвучали в хип-хоп-передаче «Фристайл» на «Нашем Радио».

Фильмография 
  — Документальный фильм BEEF: Русский хип-хоп

Примечания

Ссылки 
 
 Официальная группа ВКонтакте

Музыкальные коллективы, появившиеся в 1997 году
Музыкальные коллективы Казани
Хип-хоп-группы России